Tarrago o Tarragó en cuanto nombre propio o apellido, puede estar vinculado o referido a algunos de los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas con apellido Tarragó 
 Antonia Tarragó (1832-1916), también conocida como Antonia Tarragó González, profesora y activista feminista chilena, más conocida por su labor en pro de los derechos de las mujeres a la educación en Chile.
 Antonio Tarragó Ros (1947-), músico argentino, intérprete de música folclórica (en especial folclore litoraleño y chamamé).
 Julián Ribera y Tarragó (1858-1934), filólogo, arabista y musicólogo español, descubridor de la existencia del dialecto románico mozárabe.
 Ramón O'Callaghan y Tarragó (1798-1844), militar español.
 Renata Tarragó (1927-2005), también conocida como Renata Tarragó Fábregas, guitarrista y vihuelista catalana, maestra y artista, quien fue la primera mujer guitarrista en grabar el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.
 Roser Tarragó (1993-), también conocida como Roser Tarragó Aymerich, jugadora española de waterpolo, campeona del mundo, campeona de Europa, y subcampeona olímpica;
 Torcuato Tárrago y Mateos, (1822-1889)  un periodista, escritor y músico español.

 Personas con seudónimo o nombre propio Tarragó 
 Tarragó Ros''' (1923-1978), también conocido como 'El Rey del Chamamé', músico argentino y acordeonista de chamamé y música litoraleña de Argentina.